Een conundrum is een ingewikkeld denkspel of speeltje.

Voorbeelden
Een houten puzzel van stokjes met daarin inkepingen. Op de juiste wijze (met name de juiste volgorde) in elkaar gezet, vormen deze een driedimensionale figuur, zoals een bal of een kubus;
Twee gebogen metalen stangetjes die, als ze op de juiste manier langs elkaar worden geschoven, aan en van elkaar kunnen worden gehaakt;
Een 3D-spel op het internet waarbij je alle blokken omhoog moet zien te krijgen.

Het woord wordt in de Angelsaksische wereld overdrachtelijk gebruikt voor een moeilijk of niet op te lossen raadsel of probleem.

Zie ook
 Driedimensionale legpuzzel

Voetnoot

Puzzel